Ledizione 1971 del campionato italiano di calcio femminile F.F.I.G.C. vide la vittoria del Brevetti Gabbiani Piacenza.
Ledizione 1971 del campionato italiano di calcio femminile F.I.C.F. vide la vittoria del Real Juventus.

Campionato F.F.I.G.C.
A calendario già compilato l'A.C.F. Ambrosiana SNIA di Varedo si è ritirata dal campionato e al suo posto è stata inserita l'A.C.F. Audax Laziale di Roma (la prima giornata questa gara non è stata disputata, ma recuperata solo in seguito).

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Italia F.F.I.G.C. 1971.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Differenza reti in caso di pari punti.
Spareggio in caso di pari punti per l'assegnazione del titolo di campione.
Audax Laziale penalizzato di 2 punti per due rinunce.
Genova penalizzato di 1 punto per una rinuncia.

Squadra campione

 Maria Rosa Ligabue (portiere)
 Angela Piazza (portiere)
 Romana Romani (terzino o stopper)
 Guglielmina Frascara (terzino sinistro)
 Lia Gabbiani (terzino)
 Anna Maria Albanesi (terzino)
 Rosa Rocca (libero)
 Vittorina Capra (stopper)
 Giovanna Mosconi (mediano)
 Carla Murelli (mediano)
 Maura Fabbri (mezzala sinistra)
 Luciana Meles (I) (mezzala destra, capitano della squadra)
 Aureliana Croce (centravanti)
 Stefania Bandini (ala destra)
 Bruna Pantano (ala sinistra)
 Tiziana Meles (II) (ala)
 Allenatore: Mario Bertuzzi
 Direttore Sportivo: Paolo Gabbiani.

Risultati

Calendario

Campionato F.I.C.F.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Italia F.I.C.F. 1971.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Differenza reti (o quoziente reti ?) in caso di pari punti.
Spareggio in caso di pari punti per l'assegnazione del titolo di campione.
Genova penalizzato di 1 punto per aver rinunciato alla gara Genova-Astro.

Capocannoniere
Elisabetta Vignotto, , 51 reti.

Squadra campione

 Scroccaro (portiere)
 Castrillo (terzino destro)
 Guerra (II) (terzino sinistro)
 Ketty Rampon (libero)
 Guerra (I) (mediano)
 Ferrante (mediano)
 Culmini (mezzala destra
 Chitto (ala destra)
 Giannetti (centravanti)
 Pochettino (ala sinistra)
 Finotti (mezzala sinistra)
 Allenatore: Della Valle.
 Direttore Sportivo: Valeria Rocchi.
 Presidente: Jolanda Boidi.

Altre calciatrici:
Madeleine Boll
Rosetta Cunzolo
Kathrin Moser
Teresa Negri
Patrizia Rocchi
Anna Stopar
Carmela Varone
Elisabetta Vignotto

Calendario

Girone Sicilia orientale

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali siciliane.
      Ritirato.

Note:
Ares Catania e US Acate ammesse agli spareggi contro le prime due del girone Sicilia occidentale; di questi spareggi non ci sono informazioni disponibili.
Tauromenium e Real Etnea ritirate.

Calendario

Note

Bibliografia

Libri

Giornali
La Gazzetta dello sport, quotidiano microfilmato conservato a Milano, Mediateca Santa Teresa (per conto della Biblioteca Nazionale Braidense) e presso la Biblioteca comunale centrale di Milano.
Il Corriere dello Sport, quotidiano microfilmato conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e presso Biblioteca del C.O.N.I. di Roma.
Tuttosport, quotidiano microfilmato conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Corriere dello Sport, quotidiano microfilmato conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Stadio, quotidiano microfilmato conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
L'Arena, quotidiano di Verona, consultato presso la Biblioteca Comunale di Verona.
La Prealpina, quotidiano di Varese, consultato presso la Biblioteca comunale centrale di Milano.
Libertà, quotidiano di Piacenza, consultato presso la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza.

Collegamenti esterni

1971